Албания на «Евровидении 2008» была представлена певицей Олтой Бокой, которая исполнила песню «Zemrën E Lamë Peng». Олта Бока преодолела полуфинальный барьер, выступив 22 мая 2008 в полуфинале и заняв там 9-е место; в финале она заняла 17-е место с 55 баллами.

Национальный отбор 
Отбор участников состоялся в рамках музыкального фестиваля «». 14 и 15 декабря были проведены полуфиналы. Из 30 участников в финал вышли 17. 16 декабря прошёл финал, и первое место заняла Олта Бока с песней Zemrën E Lamë Peng.

Телевизионное освещение конкурса 
Ответственной за трансляцию полуфиналов и финала была телекомпания RTSH, которая показала конкурс в полном объёме. Комментатором и, по совместительству, глашатаем стал ведущий .

Мнения 
Шансы на успешное выступление Албании расценивались как невысокие. Автор независимого интернет-проекта «Евровидение-Казахстан» Андрей Михеев отметил неплохой текст баллады, но раскритиковал мелодию, заявив, что под неё зрители могут и заснуть. Он выставил следующие оценки по 10-балльной шкале:

 Mузыка: Баллада, в которой найти что-то интересное смогут только очень преданные любители балканской музыки. В песне начисто отсутствует какое-либо развитие. 6/10
 Текст: Оригинальный текст достаточно неплох для балладной песни, посмотрим, каким будет английский вариант. 8/10
 Вокал: Уверенный. 8/10
 Итог: Срочно необходимо изготавливать какой-то танцевальный ремикс, иначе Европа просто уснет. 7/10

Председатель российского фан-клуба OGAE Антон Кулаков был настроен более позитивно, считая песню сильнее множества баллад авторства Желько Йоксимовича и ожидая увидеть её в финале:

 Музыка: Очень и очень сильно. Балканская баллада НЕ в стиле Йоксимовича. 8/10
 Текст: Тема часов со сдвигом по фазе раскрыта. Очень интеллектуально. 8/10
 Вокал: Вполне приятный и ненавязчивый. 8/10
 Итог: Солидные шансы на прохождение в финал, и не факт, что есть смысл делать английский текст. 8.5/10

Выступление 
Олта Бока заняла 9-е место во втором полуфинале с 67 баллами и вышла в финал. В финале она выступала под 3-м порядковым номером и получила 55 баллов, заняв 17-е место.

Голосование

В полуфинале

В финале

Примечания

Ссылки 
 Албания на Евровидении-2008 

Страны на «Евровидении-2008»